Зареченский район — район города Тулы, находящийся в северо-западной части города. 

В рамках организации местного самоуправления с 2015 года вместе с частью упразднённого с 1 января 2015 года Ленинского муниципального района образует Зареченский территориальный округ единого муниципального образования город Тула.

География 
В состав района входят близлежащие посёлки: Куруловка, Горелки, Алёшня, Октябрьский. От центральной части города округ отделён рекой Упой, а от Пролетарского района рекой Тулицей. С Привокзальным районом Заречье связано Зареченским мостом (построен в 1980 году), а с Пролетарским — Демидовским.

В Заречье действует трамвайный (6, 12, 15 маршруты), троллейбусный (1, 2, 4, 6, 7 маршруты) и автобусный (1, 11, 21, 24, 25, 27-а, 36, 36-а маршруты) транспорт, а также находится Ряжский вокзал.

История 
Заречье является одной из старейших частей Тулы, образовался в 1595 году, после того, как там поселились по царскому указу Фёдора Иоанновича кузнецы, чтобы изготовлять оружие. На территорий этого района раньше находились три слободы: Кузнецкая, Гончарная и Ямская (в современном начале улицы Октябрьской). Со временем они слились в одну — Кузнецкую, которая позже стала называться Оружейной. Долгое время эта часть города была обособленной, являясь исключительно районом оружейников, что отразилось в названиях улиц: Дульная, Ствольная, Арсенальная, Пороховая, Штыковая, Курковая.

27 марта 1929 года Решением Тульского Совета народных депутатов, Тула была разделена на три района, в том числе Зареченский.

С 2015 года Зареченский район города Тулы и 56 сельских населённых пунктов Ленинского района области входят в состав Зареченского территориального округа, организованного в рамках соответствующего муниципального образования Тулы.

Население района

Территориальный округ 

В состав Зареченского территориального округа, организованного в 2015 году в рамках МО г. Тула, входят Зареченский район города Тулы и следующие 56 сельских населенных пунктов Ленинского района области.

Достопримечательности 
 Тульский государственный музей оружия (ул. Октябрьская, 2)
 Музей «Тульский пряник» (ул. Октябрьская, 45)
 Музей «Некрополь Демидовых» (ул. Демидовская, 9)
 Тульский экзотариум (ул. Октябрьская, 26)
 Комсомольский парк культуры и отдыха
 Спасское кладбище

Религиозные учреждения 
 Николо-Зарецкий храм (Оружейный пер., 12) (1730—1734)
 Храм Сергия Радонежского (ул. Октябрьская, 76) (1895—1901)
 Спасский храм (ул. Пузакова, 151а) (1807)
 Вознесенский храм (ул. Герцена, 12/38) (1712)
 Свято-Знаменский храм (ул. Арсенальная, 5) (1902—1910)
 Храм Рождества Богородицы (ул. Демидовская, 56-а) (1789—1892)
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Горелки, ул. Мирная) (1781)

Образование 
В Заречье имеются 16 школ и 21 дошкольное учреждение, 5 учреждений дополнительного образования, 2 техникума, школа искусств и 4 библиотеки.

Спорт 
На территории района расположены стадион «Заречье», спорткомплексы «Машиностроитель» и «Спортсооружения», несколько фитнес-центров и благотворительный спортивный фонд. В холодное время года (с октября по апрель) работает зареченский ледовый каток.

Торговля 
В округе находятся несколько торговых центров (в частности, «Миллионный» на перекрёстке улиц Максима Горького и Октябрьская) и 2 рынка, в числе которых Хопёр.

Предприятия 

На территории округа находятся следующие предприятия:
 ОАО НПО «Стрела»
 Туласахар
 Тульский хлебокомбинат
 Спецтрансмонолит
 Тульская макаронная фабрика
 Тулгорэлектротранс

Примечания

Ссылки 
 Зареченский район на сайте газеты «Слобода»

Районы Тулы
Районы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в России